Lindholm peut faire référence à :

Personnalités 

 Anton Lindholm (1994-), joueur suédois de hockey sur glace,
 Elias Lindholm (1994- ), joueur suédois de hockey sur glace,
 Gun-Mari Lindholm (1962- ), personnalité politique finlandaise,
 Hampus Lindholm (1994- ), joueur suédois de hockey sur glace,
  (1951- ), personnalité politique suédoise,
 Malou Lindholm (1948-), journaliste et femme politique suédoise,
  Margaret Astrid Lindholm Ogden, vrai nom de Robin Hobb (1952- ), romancière américaine,
  (1964- ), chanteur finnois,\
 Pär Lindholm, joueur suédois de hockey sur glace,
  (1970- ), sportif suédois,
 , artiste américain,
 Sven Olov Lindholm (1903–1998), nazi suédois,
 , zoologiste.
Olof Lindholm  (1866-1949) Suédois, facteur d'Harmonium (puis d'épinettes), installé à Borna en Allemagne.
 Remi Lindholm (1998-), fondeur finlandais.

Lieux 

 , une île du Danemark,
 Lindholm Høje, site viking du Danemark,
 , objet en os trouvé en Scanie,
 , ancienne base de la Royal Air Force, à Doncaster (Royaume-Uni), Yorkshire du Sud,
 , prison de Lindholme Moor, Yorkshire du Sud,
 R. W. Lindholm Service Station de Cloquet (Minnesota), listée par le Registre national des lieux historiques.

Homonymie de patronyme suédois